Аэропорты, выделенные жирным шрифтом, обслуживают регулярные рейсы коммерческих авиакомпаний.

Статистика пассажирооборота

Ссылки 
Списки аэропортов Румынии:
Great Circle Mapper
FallingRain.com
Aircraft Charter World
The Airport Guide
World Aero Data
A-Z World Airports

 
Аэропорты
Румыния